Владимир Резниченко:
 Резниченко, Владимир Васильевич (1870—1932) — советский учёный в области геологии, геоморфологии, тектоники, гляциологии.
 Резниченко, Владимир Ефимович (1945—2010) — советский и российский журналист, поэт и переводчик.
 Резниченко, Владимир Измайлович (род. 1965) — советский и немецкий фехтовальщик.